Singel vid Darmstadt Tennis International 2008 avgjordes mellan 14 och 20 juli. Den förra världsfyran Jelena Dokic från Australien stod som slutsegrare efter att i finalen ha krossat holländskan Michelle Gerards med 6-0, 6-0.

Seedning

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Externa länkar
Lottning

Darmstadt Tennis International 2008